Biografies:
 Delfí Abella Gibert (Barcelona, 1925-2007), psiquiatre i músic català de la Nova Cançó.
 Delfí Dalmau i Gener (Figueres, 1891 – Barcelona, 1965), pedagog i lingüista català 
 Delfí Colomé i Pujol (Barcelona, 1946 – Seül, 2008), diplomàtic i compositor català 
 Josep Delfí Guàrdia i Canela (Balaguer, 1945), advocat i jurista català 
 Delfí Geli i Roura (Salt, 1969), futbolista català
 Noblesa: S'anomenava delfí l'hereu o els governants de diversos territoris, especialment a l'Europa Occidental durant l'edat medieval i moderna.
 Delfí de França, l'hereu al tron del Regne de França.
 Delfí de Girona, títol del regne, el principal de l'hereu del tron de la Corona d'Aragó, que tenia annexes les rendes reials de la ciutat i la vegueria de Girona.
 Delfins d'Alvèrnia, alguns governants del comtat d'Alvèrnia.
 Toponímia:
 Delfinat, regió històrica d'Occitània i d'Arpitània, actualment al sud-est de França.
 Delfinat de Viena, jurisdicció feudal francesa a la moderna regió del Delfinat, amb capital a Viena del Delfinat 
 Delfinat del Vienès, dominis de la família dins del comtat d'Albon al sud del Vienès.
 Platja des Delfí o des Dofí, platja mallorquina situada al terme municipal de ses Salines.